Qmusic (Vlaanderen), een commercieel radiostation van de Medialaan-groep in Vlaanderen sinds 12 november 2001
 Qmusic (Nederland), een commercieel radiostation in Nederland sinds 31 augustus 2005
 Qmusic Limburg, een commercieel regionaal radiostation in de Nederlandse provincie Limburg sinds 1 juni 2014